Pongrácz Lajos (1815–1899) író, útleíró, költő, tüzérőrnagy, császári és királyi kamarás, Hont vármegye alispánja
 Pongrácz Lajos (1844–1916) zenekarvezető, cigányprímás
 Pongrácz Lajos (1881–?) gyógyszerész, országgyűlési képviselő